Кумс — английская () и нидерландская () фамилия. Известные носители:

 Кумс, Пенни (род. 1989) — британская фигуристка выступающая в танцах на льду.
 Кумс, Свен (род. 1988) — бельгийский футболист, полузащитник клуба «Гент».
 Кумс, Стивен — британский пианист.